Witthauer ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Witthauer (1908–1980), deutsche Filmschauspielerin
 Friedrich Witthauer (1793–1846), deutsch-österreichischer Journalist 
 Hans-Jochen Witthauer (* 1950), deutscher Marineoffizier

 Kurt Witthauer (1865–1911), deutscher Internist